Butterfly — шестой студийный альбом американской певицы Мэрайи Кэри, изданный в 1997 году Columbia Records/Sony Music Entertainment. В первую неделю пластинка разошлась в США тиражом в 236 тысяч экземпляров и стартовала на первой строчке американского чарта Billboard 200. Тем не менее, суммарные продажи пластинки оказались не столь впечатляющими в сравнении с её предыдущими двумя мультиплатиновыми релизами.

Butterfly признан многими критиками как окончательный уход певицы в urban R&B/Soul/Hip-Hop, начало которому было положено на предыдущем мультиплановом альбоме Daydream. Это первая работа певицы после развода с мужем, главой звукозаписывающей компании Sony, Тони Моттоллой, и отсюда происходит название пластинки — именно с бабочкой, вырвавшейся на волю из кокона, сравнивает себя певица. Кардинально изменился также имидж певицы.

Для работы над пластинкой приглашено множество музыкантов из мира хип-хоп, R&B и соул-музыки — Пафф Дэдди, Bone Thugs-n-Harmony, Мисси Эллиотт, Dru Hill, Mobb Deep, Q-Tip, Ma$e, Stevie J., Trackmasters; в то же время певица продолжает сотрудничество с Уолтером Афанасьеффом, Dan Shea, Cory Rooney и David Morales.

Первым синглом альбома выступила композиция «Honey», спродюсированная и написанная совместно с известным рэпером Паффом Дэдди, продюсерской командой The Ummah и Stevie J.; сингл стартовал с первой строчки Billboard Hot 100. Песня сопровождалась необычным для певицы музыкальным видео, где она сыграла Агента М.

Предыстория 
Кэри начала работать над альбомом в январе 1997 года. В процессе его создания, в середине 1997 года, исполнительница рассталась со своим мужем, музыкальным менеджером Томми Моттолой, который управлял её музыкальной карьерой с 1988 года. Певица стала самостоятельно управлять своими делами, после чего в прессе стали активно обсуждать будущее пары, а позже последовал развод. Во время подготовки к записи альбома Кэри решила изменить свой музыкальный стиль и стала работать с различными рэперами и хип-хоп-продюсерами, в том числе Шоном Коумзом, Камалем Фаридом, Мисси Элиот и Жаном Клоде Оливером и Семюелем Барнсом из продюсерского дуэта Trackmasters. Критики посчитали, что новая продюсерская команда певицы была сформирована в отместку Моттоле и компании Sony Music. Кэри не собиралась менять всё очень радикально и утверждала, что музыкальный стиль нового альбома выбирала самостоятельно. Однако она была возмущена давлением, которое оказывали на неё в лейбле Sony, президентом которого был её бывший муж, не позволяя ей создавать ту музыку, которая нравилась ей самой. В ответ — в Sony утверждали, что были обеспокоены действиями Кэри, которая была самым коммерчески успешным артистом компании, и считали, что они могут нанести вред её будущей карьере.

Развод и постоянное внимание прессы стали оказывать давление на Кэри. Из-за роста разногласий в отношении её стиля певица также прекратила отношения с продюсером Уолтером Афанасьевым, с которым создала наиболее успешные свои работы. Переломный момент произошёл во время длительной сессии звукозаписи, во время которой возник жаркий спор о будущем музыкальном направлении альбома. Также участились нападки прессы на исполнительницу. В СМИ критиковали выбор продюсеров и плодили слухи, что романтические отношения с рэперами влияли на её выбор. Кэри опровергала эти слухи, утверждая, что никогда не изменяла своему мужу.

Запись, музыка и тексты 
Из-за большого количества знаменитых продюсеров и смены стиля изначально ожидался коммерческий успех записи. Кэри и Шон Коумз написали ведущий сингл пластинки «Honey». Коумз полагал, что песня получилась отличной, но сомневался в её успехе из-за большого влияния хип-хопа на аранжировку. Был записан специальный ремикс с рэперами Da Brat, The LOX и Mase, а также дополнительными строчками от Коумза. Трек оказался совершенно не похож на предыдущие записи Кэри и был описан журналистом Крисом Никсоном как «уличный хип-хоп, с бьющим басом». Мелодию песни обрамляли программированные ударные, созданные Q-Tip и синтезаторная аранжировка, выполненная Stevie J. Коумз добавил в композицию «лёгкие и воздушные» эффекты, ещё сильнее отдалив её от традиционного для Кэри звучания. «Honey» основывался на семплах из песен «The Body Rock» группы Treacherous Three и «Hey DJ» коллектива World's Famous Supreme Team. Трек соединял в себе и хип-хоп, и современный ритм-н-блюз, и поп-музыку, и был описан, как «песня с цепляющим припевом, соединяющая хип-хоп и поп в что-то, что сложно выкинуть из головы любому человеку, став наилучшей стартовой записью для альбома».

Второй и заглавный сингл «Butterfly» был одной из баллад, которую Кэри написала с Афанасьевым. Исполнительница описывала её, как «любимейшую балладу, которую она когда-либо написала» и более личную, чем её предыдущие работы. Афанасьефф, написавший музыку совместно с Деном Шиа, создал инструментовку песни и добавил немного деталей в стиле ритм-н-блюза. Другой балладой, написанной Афанасьевым и Кэри, была композиция «My All», которая звучала контрастно с остальным содержанием альбома, основой которого был хип-хоп. Исполнительница охарактеризовала её содержание как «пышное звучание и отточенный стиль». Песня содержала гитарные арпеджио, которые были записаны с использованием семплов на синтезаторе. «The Roof» включала фрагмент из песни «Shook Ones (Part II)» группы Mobb Deep и была спродюсирована Кэри, Poke & Tone и Кори Руни.

«Fourth of July», написанная Кэри и Афанасьевым, была записана, как медленная баллада. Большое влияние на аранжировку песни оказал джаз, и её сравнивали с ранними работами исполнительницы, такими, как «Vanishing» и «The Wind». Никсон описывал следующие два трека пластинки «Breakdown» и «Babydoll», как «становой хребет альбома, его реальную декларацию независимости». «Breakdown» была написана Кэри и Коумзом и включала рэп-речитатив от Виш и Крейзи Бона из Bone Thugs-n-Harmony. Никсон писал, что «Breakdown» стал отправной точкой, с которой Кэри вступила на незнакомую для себя территорию в музыке и сделала её «своим домом». Для создания композиции «Babydoll» Кэри привлекла Мисси Элиот. Трек записывался в Атланте, где проживала последняя, и включал бэк-вокал от давнего друга Кэри Трея Лоренса. Песня была описана как «основанный на вокале номер», с сильной джазовой гармонией, придуманной Кори Руни. «Whenever You Call» и «Close My Eyes» соединяли в себе влияние современного ритм-н-блюза и классических для Кэри поп-баллад. Никсон писал о них: «Хотя они и близки по стандартам к любой из песен, которые Мэрайя записывала раньше, но всё же проигрывают в сравнении с ними». Критик посчитал, что в них можно отчётливо различить новый подход певицы к аранжировкам, в которых первенство заняла вокальная партия, сохранилась балладная основа, но с более активным влиянием R&B.

Кэри записала песню «Fly Away (Butterfly reprise)» с известным хаус-продюсером Дэвидом Морлесом. Когда исполнительница задумывала концепцию для композиции «Butterfly», она хотела сделать её в стиле хаус, но после создания музыки и текста решила записать её в жанре баллады. Кэри всё же решилась реализовать своё первоначальное желание. Моралес использовал текст, аранжировку и мелодию «Butterfly» и добавил к ним хаус-бит, создав ремейк «Fly Away (Butterfly reprise)». Для альбома так же была записана песня Принса «The Beautiful Ones», которую Кэри исполнила в дуэте с лид-вокалистом группы Dru Hill Sisqó. Композиция стала одной из последних, записанных для альбома и единственной не оригинальной записью, вошедшей в трек-лист. Последняя запись альбома «Outside» — это баллада, написанная Кэри, Афанасьевым и Руни. Песня повествовала о том, как певица чувствовала свою идентичность, будучи метисом. Ричард Харрингтон в статье для The Washington Post описывал структуру альбома, основанную на слиянии современной музыки для взрослых и современного ритм-н-блюза:
На Butterfly присутствуют две Мэрийи Кэри. Одна из них — это ориентированный на поп-музыку, знающий толк в балладах традиционалист, который очень продуктивно работает со своим давним профессиональным партнёром, композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым. Другая [Кэри] — это мнимый фанатик хип-хопа, сотрудничавший с Ol' Dirty Bastard на её предыдущем альбоме и объединившаяся для этой записи с несколькими подвижниками и новаторами упомянутого жанра, в первую очередь с Шоном «Паффи» Комбсом, крёстным отцом хип-хоп соула и самым востребованным продюсером в поп-музыке на сегодняшний день.

Реакция критики 

Butterfly получил одобрение музыкальных критиков. Нэтан Брекетт, главный критик журнала Rolling Stone и автор книги The Rolling Stone Album Guide, дал положительную оценку работе продюсеров и «более сконцентрированному» вокалу Кэри. Критик отметил большую связь между текстами песен и расставанием исполнительницы с её мужем Мотоллой. Джон Парелес из The New York Times назвал Butterfly «поворотным» в карьере Кэри. Автор положительно описывал изменение вокальной техники певицы, отметив, что на этот раз, она, по всей видимости, решила «очаровать» публику, а не поразить её силой своего голоса. Дейв Браун из Entertainment Weekly дал пластинке оценку B-. Журналист писал, что «в „Breakdown“, [Кэри] продемонстрировала, что она может исполнять даже стакатто…». Критик находил, что желание Кэри стать «королевой хип-хопа» на альбоме реализовать не удалось, и это было просто невозможно в силу её имиджа поп-исполнителя, и самыми убедительными на альбоме стали типичные для неё баллады. Автор отмечал, что, с другой стороны, Butterfly стал для исполнительницы творческим способом самовыражения и отразил прекращение отношений с Мотоллой.

В более позднем обзоре альбома Стивен Томас Эрлвайн из Allmusic хвалил решение Кэри сменить музыкальный стиль, отметив влияние урбанистической музыки на работу. Он описывал запись как «коллекцию хитовых синглов в окружении элегантных филлеров» и отмечал, что «несмотря на то, что все песни прекрасно исполнены, многие из них затмевают друг друга при первом прослушивании». Критик также отмечал возросший уровень вокальной техники Кэри и посчитал, что благодаря этому некоторые баллады на пластинке, в частности «Butterfly» и «Breakdown», стали одними из лучших её песен. Эрлвайн назвал Butterfly одним из лучших альбомов Кэри, отметив, что она «продолжила улучшать и совершенствовать свою музыку, что и придало ей такую уникальность, в отличие от её современников 90-х годов». Рич Завиак из Slant Magazine дал альбому 4-е с половиной балла из пяти, назвав его «элегантным» и похвалив убедительный вокал Кэри. Критик особенно выделил «Breakdown», назвав её одной из лучших песен на диске. Завиак писал, что самые заметные изменения произошли с вокалом Кэри, который стал более лёгким и внушающим доверие. Он посчитал, что впервые певица стала звучать убедительно и вдохновенно. Роберт Кристгау не разделил положительные оценки других критиков и в своём обзоре для The Village Voice поставил пластинке негативную оценку.

Список композиций 
1. «Honey»
2. «Butterfly»
3. «My All»
4. «The Roof»
5. «Fourth of July»
6. «Breakdown» feat. Krayzie Bone & Wish Bone
7. «Babydoll»
8. «Close My Eyes»
9. «Whenever You Call»
10. «Fly Away (Butterfly Reprise)»
11. «The Beautiful Ones»
12. «Outside»
 Бонус-треки в международном издании '''
13. «Honey» (So So Def Radio Mix feat. JD & Da Brat)
14. «Honey» (Def Club Mix)
Бонус-трек для Латинской Америки 15. «Mi Todo» (версия «My All» на испанском языке)

Чарты и сертификация

Чарты

Итоговые годовые чарты

Синглы

Примечания

Литература 

 
 

Альбомы Мэрайи Кэри
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Шоном Комбсом
Альбомы, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums